Radiatispora är ett släkte av svampar. Radiatispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Radiatispora